Rzeki w Anglii:
 Stour – w hrabstwach Cambridgeshire, Essex i Suffolk, dopływ Morza Północnego
 Stour – w hrabstwach Worcestershire, Staffordshire i West Midlands, dopływ Severn
 Stour – w hrabstwach Warwickshire i Oxfordshire, dopływ Avon
 Stour – w hrabstwie Kent, dopływ Morza Północnego
 Stour – w hrabstwach Dorset, Wiltshire i Somerset, dopływ kanału La Manche